Алиаббас Рзазаде (; ) — азербайджанский борец вольного стиля, член национальной сборной Азербайджана, серебряный призёр чемпионата Европы 2022 года, чемпион мира 2021 года среди борцов до 23 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Объединённого мира борьбы
 

Борцы Азербайджана